Трёхмерная фотография:
 Автостереограмма — изображение, изготовленное на плоскости и воспринимаемое как трёхмерное без дополнительных приспособлений, очков и т. п.
 Стереопара — пара изображений изготовленных для левого и правого глаза, предназначенных для просмотра с помощью очков, стереоскопа и других устройств
 Набор 2D фотографий объекта, снятых с разных сторон, обычно объединённых в анимационный ролик или flash-объект, где имитируется вращение объекта.
 Стереоскопическая фотосъёмка

Виды фотографии